Pablo Javier Zabaleta (Buenos Aires, 16 januari 1985) is een Argentijns voormalig profvoetballer die doorgaans als verdedigende middenvelder speelde. Hij kwam van 2002 tot en met 2020 achtereenvolgens uit voor San Lorenzo, RCD Espanyol, Manchester City en West Ham United. Zabaleta debuteerde op 17 augustus 2005 tegen Hongarije in het Argentijns voetbalelftal, nadat hij eerder dat jaar met een nationale jeugdselectie het WKvoor spelers onder de 20 jaar won.

Zabaleta debuteerde in het seizoen 2002/03 in het betaald voetbal in het shirt van San Lorenzo, de club waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Na drie jaar vertrok hij voor circa vijf miljoen euro naar Espanyol.

Eind mei 2017 maakte Manchester City bekend dat Zabaleta na negen seizoenen transfervrij zou vertrekken bij de club. De Argentijn kwam in negen seizoenen bij City tot elf goals in 332 optredens. Met de club won hij twee keer de Engelse landstitel. Kort daarop vond hij onderdak bij West Ham United. Na drie seizoenen bij West Ham United gespeeld te hebben, kondigde hij op 16 oktober 2020 zijn afscheid als profvoetballer aan.

Clubstatistieken

Erelijst

Zie ook 
 Lijst van Premier League-winnaars
 Lijst van spelers van West Ham United FC
 Lijst van spelers van Manchester City FC

Zabaleta, Pablo
Zabaleta, Pablo